Натуральне число 1462
 1462 рік до нашої ери
 1462 рік нашої ери